Бри Блэр (; ) — канадская актриса.

Биография 
Сара Брианна Блэр родилась 29 апреля 1980 года в Канаде. Позже переехала жить в Лос-Анджелес, США.

Начала карьеру киноактрисы в 1992 году, взяв себе псевдоним Бри Блэр. В 1995 году снялась в фильме «Клуб нянек». Большую часть ролей сыграла в американских телесериалах.

В 2013 году получила премию «Alliance of Women Film Journalists» «EDA Special Mention Award» в категории «Most Egregious Age Difference Between The Leading Man and The Love Interest Award» за роль в фильме «Starперцы».

С 2017 года снимается в сериале «Спецназ города ангелов».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Канады